Carpenter Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carpenter Mountain (Idaho)	
 Carpenter Mountain (Maine)	
 Carpenter Mountain (Oregon)	
 Carpenter Mountain (Jeff Davis County, Texas, 1685 m)	
 Carpenter Mountain (Jeff Davis County, Texas, 1770 m)	
 Carpenter Mountain (Alleghany County, Virginia)	
 Carpenter Mountain (Madison County, Virginia)